Graßmann oder Grassmann ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Graßmann, deutscher Fußballspieler 
 Andreas Graßmann (* 1982), deutscher römisch-katholischer Theologe
 Antjekathrin Graßmann (* 1940), deutsche Historikerin und Archivarin
 Ferdinand Graßmann (1843–1918), Jurist und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Franz Grassmann (* 1987), österreichischer Bahn- und Straßenradrennfahrer
 Fritz Grassmann (1913–1969), deutscher Politiker (SPD), Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin
 Gottfried Ludolf Graßmann (1738–1798), deutscher evangelisch-lutherischer Geistlicher und Agrarschriftsteller
 Günther Graßmann (1900–1993), deutscher Kunstmaler und Grafiker
 Hans Graßmann (* 1960), deutscher Physiker
 Hermann Graßmann (1809–1877), deutscher Mathematiker und Sprachwissenschaftler
 Hermann Graßmann der Jüngere (1857–1922), deutscher Mathematiker
 Josef von Graßmann (1864–1928), deutscher Beamter und Industrieller 
 Justus Günther Graßmann (1779–1852), deutscher Gymnasiallehrer und Mathematiker
 Peter Graßmann (1873–1939), deutscher Gewerkschafter und sozialdemokratischer Politiker
 Peter Grassmann (Physiker) (1907–1994), Schweizer Physiker
 Peter Grassmann (* 1939), deutscher Manager und Wirtschaftsethiker
 Ralph Grassmann (1957–2008), deutscher Virologe und Hochschullehrer
 Robert Graßmann (1815–1901), deutscher Verleger und Schriftsteller
 Walther Hellmuth Karl Otto Graßmann (1885–1918), deutscher Landwirt und Ornithologe

 Wolfgang Grassmann (1898–1978), deutscher Chemiker

Nach Hermann Graßmann benannte Begriffe:
 Graßmann-Algebra
 Graßmann-Dimension
 Graßmann-Mannigfaltigkeit
 Graßmannscher Entwicklungssatz
 Grassmann-Plücker-Relation
 Graßmannsches Gesetz (Sprachwissenschaft)
 Graßmann-Identität
 Graßmann-Zahl

Siehe auch:
 Grasmann
 Grassemann